Boxford kan syfta på: 

 Boxford monster – en amerikansk mördare

Geografi

Storbritannien
 Boxford, Berkshire
 Boxford, Suffolk

USA
 Boxford, Massachusetts